Peisistratos () steht für:

 Peisistratos, im 6. Jahrhundert v. Chr. Tyrann von Athen

griechische Mythologie:
 Peisistratos (Sohn des Neleus), Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Peisistratos (Sohn des Nestor), Begleiter des Telemachos
 Peisistratos (Sohn des Peisistratos), Enkel des Nestor